de plaats Heřmanovice in Tsjechisch-Silezië
 de plaats Sibiu in Roemenië